Con el nombre de Harris hay varios papiros, todos ellos encontrados por Anthony Charles Harris y conservados en el Museo Británico:
Papiro Harris I, de la dinastía XX, llamado también Gran Papiro Harris, que narra las hazañas de Ramsés III.
Papiro Harris II, de la dinastía XIX, con datos económicos e históricos.
Papiro Harris 500, de la dinastía XIX, con textos literarios.
Papyrus Harris 501, de la dinastía XIX y que contiene un texto sobre magia.